Esistono più comuni francesi con questo nome

Artix – Ariège
Artix – Pirenei Atlantici